Рабо́че-Крестья́нская у́лица — название улиц в различных населённых пункта России.

Россия 
 Рабоче-Крестьянская улица — улица в Енисейске.
 Рабоче-Крестьянская улица — улица в Иркутске.
 Рабоче-Крестьянская улица — улица в Кургане.
 Рабоче-Крестьянская улица — улица в Перми.
 Рабоче-Крестьянская улица — улица в Серпухове.

См. также 
 Рабочая улица
 Крестьянская улица